Gantnerova ist der Name von:

 Jana Gantnerová (* 1989), slowakische Skirennläuferin
 Jana Gantnerová-Šoltýsová (* 1959), tschechoslowakische Skirennläuferin